Cachrydium libanotis är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Cachrydium libanotis ingår i släktet Cachrydium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
libanotis